Podabacia är ett släkte av koralldjur. Podabacia ingår i familjen Fungiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Podabacia